

Населені пункти та їхні частини
 Лончка — село в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Лончка — село в гміні Котунь Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Лончка — село в гміні Дембовець Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Лончка — частина села Подґуже в гміні Колчиґлови Битівського повіту Поморського воєводства
 Лончка — частина села Ґуркі-Мале в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Лончка — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки